La Korvpalli Meistriliiga 2007-2008 è stata la 18ª edizione del massimo campionato estone di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del TÜ/Rock.

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Note

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2007
Pallacanestro nel 2008
2007-2008